YXY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Whitehorse (Yukon) (Canada)
 yxy – X s ISO 639-3 della lingua yabula yabula
 Yxy – diagramma colorimetrico ricavato dallo spazio colore CIE XYZ